Gennaro Trisorio Liuzzi – politico italiano
 Moreno Trisorio – hockeista su ghiaccio italiano